Азгу́р — еврейская фамилия.

Известные носители:
 Азгур, Галина Гавриловна (1921—2015) — советский и белорусский художник-живописец, жена Заира Азгура.
 Азгур, Заир Исаакович (1908—1995) — советский и белорусский скульптор.